Со́мовка () — село,
Сомовский сельский совет,
Зачепиловский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6322284001. Население по переписи 2001 года составляет 531 (233/298 м/ж) человек.

Является административным центром Сомовского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Займанка,
Лимановка и
Семеновка.

Географическое положение 
Село Сомовка находится на правом берегу реки Орель, русло реки извилисто, на нём много лиманов, на противоположном берегу проходит канал Днепр — Донбасс, ниже по течению на расстоянии в 6 км расположено село Семеновка, выше по течению на расстоянии в 2 км — село Займанка, село пересекает балка Жучиха, по которой протекает пересыхающий ручей.

История 
 1758 — дата основания.

Экономика 
 ЧП «Сомовское».
 КСП «Зачепиловское».

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Дошкольное детское учреждение.
 Библиотека.
 Амбулатория семейного врача.
 Село газифицировано.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов и памятный знак воинам-односельчанам. Похоронено 40 чел.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Зачепиловского района